Лемерсье () — французская фамилия. Известные носители:

 Лемерсье, Валери (род. 1964) — французская актриса и певица.
 Лемерсье, Жак (1585—1654) — первый королевский архитектор при дворе Людовика XIII.
 Лемерсье, Луи Жан Непомюсен (1771—1840) — французский поэт, драматург и теоретик искусства.